Alderete o de Alderete puede hacer referencia a:

 Juan Fernández de Alderete (1503-1572), conquistador español del siglo XVI.
 Diego Gracián de Alderete (1510-1600), humanista español.
 Jerónimo de Alderete (1516-1556), conquistador español  del siglo XVI.
 Bernardo de Alderete (1565-1641), erudito español.
 Martín Carrillo Alderete (1576-1653), clérigo español que llegó a ser arzobispo de Granada.
 Víctor Alderete (1932-), político argentino que fue procesado por los múltiples delitos que supuestamente cometió como interventor del PAMI entre 1997 y 1999.
 Carlos Alderete (1933-), político radical argentino que fue encarcelado por los delitos que cometió al frente del PAMI entre 1994 y 1995.
 Juan Carlos Alderete (1952-), dirigente argentino de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
 John Alderete (1963-), músico estadounidense conocido como bajista de Racer X y The Mars Volta.
 Reinaldo Alderete (1983-), futbolista argentino.
 Omar Alderete (1996-), futbolista paraguayo.

Referencias